Együttesek
Pandora’s Box 1980-ban alapított magyar együttes Budapesten (további nevei: ős-P. Box, ; bejegyzett neve: P. Box)
Pandora’s Box 1989-ben alapított amerikai együttes
Pandora’s Box 2001-ben alapított P. Box emlékegyüttes Debrecenben

Albumok
Pandora’s Box (Aerosmith-album) 1991-ből
Pandora’s Box (Chandeen-album) 2004-ből

Továbbiak
Pandora’s Box (videójáték, 1999)

Hasonlóak
Pandóra szelencéje (egyértelműsítő lap)